O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1961 foi a 28ª edição do torneio, disputada entre os dias 1 e 12 de março de 1961 em Genebra e Lausanne, Suíça. O Canadá, representado pelo Trail Smoke Eaters, ganhou seu 19º título internacional. Seria o último campeonato para o Canadá em trinta e três anos.

Campeonato Mundial Grupo A (Suíça)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo B (Suíça)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo C (Suíça)

Fase Final

Notas

Referências

Ottawa Citizen - 3 Feb 1961
The Montreal Gazette - 6 Feb 1961
The Hartford Courant, Feb 6, 1961, page 15
New York Times, February 12, 1961, Page S6
The Montreal Gazette - 13 Feb 1961
The Pittsburgh Press - 17 Feb 1961
Ottawa Citizen - 1 Mar 1961
Tri City Herald - 8 Mar 1961
The Montreal Gazette - 9 Mar 1961
The Montreal Gazette - 11 Mar 1961

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1961 no hóquei no gelo